Miejscowości w USA:
 Medford – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Medford – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Medford – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Medford – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Medford – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grant
 Medford – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
 Medford – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Medford – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
Gminy w USA:
 Medford (ang. Medford Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Medford (ang. Medford Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Medford (ang. Medford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Medford (ang. Medford Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Medford (ang. Medford Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Medford (ang. Medford Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor